Plaatsen in Bulgarije
 Trojanovo (Boergas), een dorp in de gemeente Kameno, oblast Boergas
 Trojanovo (Stara Zagora), een dorp in de gemeente Radnevo, oblast Stara Zagora